Гран-при Японии 2003 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме Судзука в Японии. Соревнования состоялись 12 октября 2003 года.

В этой гонке Михаэль Шумахер выиграл свой шестой чемпионский титул, побив тем самым рекорд Хуана Мануэля Фанхио, поставленный ещё в 50-е годы. Шумахер финишировал 8-м, несмотря на невысокое место в квалификации и столкновение с гонщиком команды БАР Такуму Сато уже по ходу самой гонки, со сломанным передним крылом.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Ральф Шумахер 1:33,408

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 12 октября
Октябрь 2003 года
Спорт в Японии в 2003 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке